

Ґодзішка — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґодзішка — село в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства